Livredning kan henvise til:

 Livredning – begrebet bruges om at redde menneskeliv ved drukneulykker
 Livredning (dokumentarfilm fra 1948) – dansk undervisningsfilm fra 1948 af Carl Otto Petersen og Poul Schüssler
 Livredning (dokumentarfilm fra 1972) – dansk dokumentarfilm fra 1972 af Hans Kristensen